Toponímia
 Bever, un municipi de Bèlgica
 Bever (Grisons), un municipi del cantó dels Grisons a Suïssa

Hidrografia
 Bever, el nom baix alemany del riu Beber a Saxònia-Anhalt
 Bever (Weser), un afluent del Weser